Ухорское — деревня в Спасском районе Рязанской области, входит в состав Заречинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в пределах Окско-Донской равнины, на реке Лучка (приток Прони), в 12 км на юг от центра поселения села Заречье и в 46 км на юг от райцентра города Спасск-Рязанский.

История 
В XIX — начале XX века деревня являлась центром Ухорской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 522 дворов.

С 1929 года село являлось центром Ухорского сельсовета Спасского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Заречинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)